Kramolín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kramolín, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň 
Kramolín, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina 
Nový Kramolín, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň